Loop (englisch „Schleife“) steht für:

 eine Sequenz aus Kommandos, die mehrfach ausgeführt werden kann, siehe Schleife (Programmierung)
 Loop (Musik), wiederholbare Musiksequenz
 in der Mathematik eine Quasigruppe mit bestimmten Zusatzeigenschaften, siehe Quasigruppe #Loop
 loop, ein Sprung im Eiskunstlauf, siehe Rittberger
 Loop, Armband aus bunten Silikonringen, siehe Rainbow Loom
 Schlauchschal, siehe Schal #Verschiedene Modelle
 Loop (Transportsystem), ein Tunnelsystem für autonom fahrende Elektroautos
 Chicago Loop, Gebiet in Downtown Chicago
 The Loop, Gründungsname der Band Scooter, siehe Scooter (Band) #Geschichte
 Loop – The Ring III, Roman von Kōji Suzuki
 LOOP-Programm, ein in der Modell-Programmiersprache LOOP geschriebenes Programm
 Loop-Theorie, siehe Schleifenquantengravitation
 Loop (Film), US-amerikanischer, computeranimierter Kurzfilm (2020)

Loop (niederdeutsch „Lauf“) steht für:
 Loop (Hamburg), Freizeitrundkurs in Hamburg-Wilhelmsburg
 Loop (Holstein), Ort in Schleswig-Holstein
 Loop (Meeresarm), ehemaliger Meeresarm bei Ahrenshoop

Loop ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Loop (* 1994), deutsche Politikerin und Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90/Die Grünen
 Hans Loop (1891–1973), deutscher Architekt
 Ralph Loop (* 1967), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch
 LOOP5, Einkaufszentrum in Weiterstadt, Hessen
 Loop-I-Superblase, Gebiet im interstellaren Raum
 Looping
 Magloop, Magnetantenne

cs:Smyčka
ru:Петля